Gustav, född 4 juni 1683, död 26 april 1685 (g.s.), var en svensk prins. Han var tredje barnet och andra sonen till kung Karl XI och drottning Ulrika Eleonora. Han avled precis som sina resterande bröder, med undantag för Karl XII, som barn.

Anfäder 
På faderns sida härstammade prins Gustav från Gustav Vasa och på moderns sida från Birger jarl (14 generationer) samt från Magnus Ladulås, Birger jarls son.

Referenser

Externa länkar 

Svenska prinsar
Huset Wittelsbach
Personer under stormaktstiden
Avlidna i barndomen
Gravsatta i Riddarholmskyrkan
Födda 1683
Avlidna 1685
Män